Olaszország
Bagnolo Cremasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Bagnolo di Po, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében
Bagnolo Mella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Bagnolo in Piano, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében
Bagnolo Piemonte, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Bagnolo del Salento, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Bagnolo San Vito, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében